Поми́нки:

 Поминки — ритуалы, совершаемые в память умершего.
 Поминки — выплаты Русского государства Крымскому ханству в XVI—XVII вв.

См. также 
 Поминальные дни